Markiplier, właśc. Mark Edward Fischbach (ur. 28 czerwca 1989 w Honolulu) – amerykański youtuber oraz aktor. Jego kanał w serwisie YouTube ma ponad 33 miliony subskrybentów. Uczył się na Uniwersytecie w Cincinnati i Milford High School.

Jego rodzicami są ojciec Cliffton Fischbach oraz matka Sunok Frank. Ma brata o imieniu Jason Thomas Fischbach. Uczył się na Uniwersytecie w Cincinnati i Milford High School. Ma dziewczynę o imieniu Amy Nelson. Mieszkają razem w Los Angeles.

Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Honolulu
Amerykańskie osobowości YouTube